

Geografia
German – parrocchia dell'isola di Man (Regno Unito)
German – villaggio della Macedonia del Nord
German – villaggio della Bulgaria
German – comune dello stato di New York (Stati Uniti d'America)

Onomastica
German – forma russa del nome proprio di persona Ermanno
German e Germán – forme inglese e spagnola del nome proprio di persona Germano

Persone
Aleksej Jur'evič German – regista e sceneggiatore russo
Aleksej Alekseevič German – regista e sceneggiatore russo
Anna German – cantante polacca
Lauren German – attrice statunitense